|}

Die Bahnstrecke Poznań–Toruń oder Posen–Thorn verbindet Posen, die Hauptstadt der polnischen Woiwodschaft Großpolen mit Toruń (Thorn), dem Parlamentssitz der polnischen Woiwodschaft Kujawien-Pommern. Sie ist zweigleisig und elektrifiziert.

Verlauf und Ausbauzustand 
Die Strecke beginnt im Bahnhof Poznań Wschód (Glowno/Posen Ost) an der Bahnstrecke Warszawa–Poznań, der auch Beginn der Bahnstrecke Poznań–Bydgoszcz ist, und verläuft nordostwärts über Kobylnica (Kobelnitz; km 7,727), den Endpunkt der Bahnstrecke Poznań Krzesiny–Kobylnica, die Fernverkehrsbahnhöfe Gniezno (Gnesen; km 44,699) an der Bahnstrecke Oleśnica–Chojnice, den Beginn der einstigen Kreisbahn Witkowo, Mogilno (Mogilno; km 74,382), einen ehemaligen Knotenpunkt, an dem Strecken nach Barcin und Orchowo begannen und die Bahnstrecke Inowrocław–Mogilno endete, und Inowrocław (Inowrazlaw/Hohensalza; km 100,955) an der Bahnstrecke Chorzów–Tczew zum Bahnhof Toruń Główny (Thorn Hbf; km 134,706) an der Bahnstrecke Kutno–Piła. Die Strecke 353 setzt sich mit der Bahnstrecke Toruń–Tschernjachowsk fort.

Die Strecke ist durchgehend zweigleisig und mit 3000 Volt Gleichspannung elektrifiziert. Für Personenzüge beträgt die Höchstgeschwindigkeit bis Inowrocław 100 bis 150 Kilometer pro Stunde, danach noch 100 bis 120. Mit 150 darf dabei zwischen den Kilometerpunkten 8,800/11,950 (Gegengleis) und 20,700, zwischen den Kilometerpunkten 22,300 und 43,900, 47,400 und 67,100, 74,718 und 88,400 und zuletzt zwischen Kilometer 91,200 und 96,500 gefahren werden. Güterzüge dürfen zwischen siebzig und hundert fahren.

Geschichte 
Die Strecke zwischen den damals preußischen Städten Posen und Thorn wurde von der Oberschlesischen Eisenbahn-Gesellschaft zunächst eingleisig fertiggestellt. Die Eröffnung der Teilstrecke von Posen bis Inowrazlaw und weiter nach Bromberg erfolgte am 26. Mai 1872, am 1. Juli 1873 wurde die abzweigende Strecke von Inowrazlaw bis nach Thorn eröffnet. Mit der Übernahme der Gesellschaft durch den preußischen Staat im Jahr 1886 ging die Strecke zu den Preußischen Staatseisenbahnen über, diese bauten sie bis 1888 zweigleisig aus. Nach dem Ersten Weltkrieg lag die Strecke in Polen und wurde von den Polnischen Staatseisenbahnen betrieben. Die Strecke bildete einen Abschnitt des sogenannten Korridorverkehrs von und nach Ostpreußen. Nachdem die Strecke während des Zweiten Weltkriegs von der Deutschen Reichsbahn betrieben worden war, lag sie nach 1945 wieder in Polen.

Elektrifiziert wurde 1976 der Abschnitt von Poznań nach Inowrocław und 1983 der weitere Abschnitt nach Toruń.

Literatur 
 Ryszard Stankiewicz und Marcin Stiasny: Atlas Linii Kolejowych Polski 2014. Eurosprinter, Rybnik 2014, ISBN 978-83-63652-12-8

Weblinks 
 Die Strecke auf atlaskolejowy.net
 Die Strecke auf bazakolejowa.pl

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Woiwodschaft Großpolen
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
Bahnstrecke PoznanTorun